Reynolds Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 Reynolds Township, township historique du district de Timiskaming en Ontario.

États-Unis 
 Reynolds Township du comté de Greene en Arkansas.
 Reynolds Township du comté de Lee en Illinois.
  du comté de Montcalm en Michigan.
  du comté de Todd en Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships